Getrost is der Familienname der folgenden Personen:

 Christoph Getrost, deutscher Filmproduktionsmanager 
 Robin Getrost (* 1980), deutscher Drehbuchautor
 Wolfgang Getrost (* 1951), deutscher Fußballspieler der 1970er Jahre